

Architettura
 Palazzo Gazzoli – edificio storico di Terni

Geografia
 Case Gazzoli – frazione del comune italiano di Pianello Val Tidone in provincia di Piacenza

Persone
 Chiara Gazzoli – ex calciatrice ed ex giocatrice di calcio a 5 italiana
 Ludovico Gazzoli – cardinale italiano
 Luigi Gazzoli – cardinale italiano